Mentawai bezeichnet:
Mentawai (Volk) auf den Mentawai-Inseln bei Sumatra
Mentawai (Sprache) aus der Familie der austronesischen Sprachen